Nain peut désigner :
 une personne, un animal ou végétal atteint de nanisme ;
 un nain, créature légendaire ou de fiction ; 
 un nain, créature de la mythologie nordique.

Patronyme 

 Frères Le Nain, une famille de peintres français.

Toponyme 

 Nain, une ville canadienne de la province de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Nain, une ville iranienne de la province d'Ispahan ;
 Nain, un lieu-dit, capitale de la micronation Hutt River, en Australie occidentale ;
 Nain, une île d'Indonésie faisant partie du Parc national marin de Bunaken.

Fiction 
Nain, une créature mythologique et fantastique présente dans différents univers de fiction :
 Nain, une des races de l'univers de J. R. R. Tolkien ;
 Nain, une classe de personnage dans le monde imaginaire de Warhammer ;
 Nain, une créature humanoïde dans le jeu de rôle Donjons et Dragons ;
 Nain, une race dans les romans du Disque-monde ;
 Nain, une créature et race dans le jeu et univers World of Warcraft ;
 Nain (Les Nains), créature centrale de la série de romans écrite par Markus Heitz.

Autres 
 Nains, une série de bandes dessinées des éditions Soleil
 Nain de jardin, une décoration extérieure
 Tapis de Nain, une variété de tapis persan
 Nain jaune, un jeu de société

Voir aussi 
 Liste des personnalités atteintes de nanisme
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme